Генри Отарович Купрашвили (груз. ჰენრი ოთარის ძე კუპრაშვილი; род. 13 сентября 1946, Хашури, Грузия) — профессор факультета права и международных отношений Грузинского технического университета, заслуженный деятель спорта Грузии, основатель школы уникального грузинского плавания, Основатель переплытия мировых проливов новым видом плавания, уникальным колхидо-иберийским стилем. Чемпион мира в новых видах спорта современного пятиборья, по биатлу  и по триатлу (командное, мастерс 60+, Батуми, 2015)   и  по биатлу (индивидуальный, мастерс 70+, Хургада, Египет, 2018)  Бронзовый призер чемпионата мира по зимнему плаванию (баттерфляй, мастерс 70+, Таллин, Эстония, 2018)

Биография

Другие достижения 
 Первый грузинский международный пловец-марафонец, рекордсмен мира, которого мировые средства массовой информации окрестили «человеком-дельфином» (CNN, 17.02.2001, 05.11.2002, Огонек, № 36, 2002, сентябрь, Комсомольская правда, № 136, 7.09.2002).
 Основатель школы грузинского плавания.
 Изучает грузинские виды плавания: «Лазури» (вольный колхури) (вольный колхидский), «Ибериули» (иберийский), «Колхури со связанными руками и ногами» — военно-тренировочный стиль, «Абхазури» (абхазский), «Окрибула», «Тахвиа», «Кизикури», «Хашурули»
 Мировой рекордсмен в плавании новым способом.
 Первый грузинский международный пловец-марафонец, первый грузин Оушенмен ( Oceanman );

Рекорды 
28 января 2001 года в древнегрузинском военно-тренировочном стиле, связанный в четырех местах по рукам и ногам, первым в истории человечества в Тбилиси, в спорткомплексе «Лагуна вере» за 92 минуты проплыл 2 километра. Эту новость распространили информационные агентства мира:Си-Эн-Эн ( CNN ), ИТАР-ТАСС, Би-би-си (BBC), Рейтер, АР и т. д.

30 августа 2002 года в древнегрузинском военно-тренировочном стиле, связанный в четырех местах по рукам и ногам, первым в истории человечества переплыл пролив Дарданеллы от Эджеабата до Кепеза, или из Европы в Азию, проплыв 12 километров за 3 часа и 15 минут. В 2003 году Международное общество Байрона (Лондон) наградило Генри Купрашвили медалью: как известно, поэт Джордж Гордон Байрон в мае 1810 года вместе с сопровождавшим его офицером преодолел вплавь пролив Дарданеллы, заложив тем самым традицию заплывов через проливы; это был первый зафиксированный заплыв из Европы в Азию.

Общественная роль

Награды, звания, научная деятельность 
 Доктор политических наук, профессор.
 Государственный советник первого класса.
 Вице-полковник.
 Кавалер ордена Вахтанга Горгасали II степени, награжден медалями «За воинскую доблесть» и золотой медалью Международного общества Байрона.
 Основатель и бессменный председатель Союза Чоханосцев святого Давида Строителя Грузии — «Чоханосцы-1973» (от чоха — национальная верхняя мужская одежда у грузин).
 Председатель Ассоциации защитников причерноморья Грузии «Ээт».
 Президент федерации национальных видов плавания Грузии.

Литература 
 Герой Дарданелл: Семь уникальных явлений / 2003 / Главный редактор: Проф. О. Гогиашвили / Тбилиси, медиахолдинг «Джорджиан Таймс», На грузинском, английском и русском языках -UDC: 796.092.2 + 797.2(479.22(22)796/D-22
 Генри Купрашвили. Грузинское плавание: Учебник / Редактор проф. Г. Долидзе: 2-е изд. — Кутаиси: Изд-во КГУ, 2005. — ISBN 99940-0-561-8. UDC: 797.2.034.2(479.22) + 797.2(075)
 Генри Купрашвили. Грузинское плавание: Учебник.  —Тбилиси, 2004. — ISBN 99940-0-190-6 UDC: 797.2.034.2(479.22) + 797.2(075)

Научная и публицистическая деятельность 
Автор 4 монографий, 7 учебных пособий, свыше 100 научных работ, более чем 50 докладов, прочитанных на международных научных конференциях. Под его руководством защищено свыше 18 докторских диссертаций.
Автор и руководитель проекта мульти- и интердисциплинарных учебно-научных мероприятий «Политику на суд», который осуществляется факультетом права и международных отношений Грузинского технического университета.

Примечания

Ссылки 
 Колхидо-иберийский стиль плавания

Видео 
 CNN-2002
 CNN-2001
 REUTERS 2007
 Competition in Georgian sport style of swimming «Free Kolkhuri» (Lazuri) 2010
 30.08.2007. традиционный групповой переплыв Тбилисского моря стилем колхури

Историки Грузии
Журналисты Грузии
Политологи Грузии
Пловцы Грузии